Шелковка — название населённых пунктов в России:
 Шелковка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Шелковка — деревня в Рузском районе Московской области.

См. также 
 Большая Шелковка
 Малая Шелковка